Die Duria eG ist das einzige genossenschaftlich organisierte Softwarehaus der Ärzte/-innen. Es befindet sich in Düren, Nordrhein-Westfalen.

Der Name „Villa Duria“ war die frühere Bezeichnung der Stadt Düren zu Zeiten Kaiser Karls des Großen. Duria steht aber für Datenverarbeitung Und Rechensysteme In Arztpraxen.

Duria entwickelt und betreut eine Praxisverwaltungssoftware (PVS).

Die Duria eG hat zur Zeit über 4200 Mitglieder (Stand 10/2021), ausschließlich Ärzte in über 2250 Praxen, Instituten, MVZ und Notdienstpraxen. Sie pflegt seit 1993 das textbasierte Praxis EDV-System Duria und seit 2012 die grafische Version Duria². Dabei setzte die Genossenschaft zu Beginn die vom Zentralinstitut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) gepflegte Präparateliste MMI ein.

Die vor-Ort-Betreuung der Arztpraxen wird von 24 Duria-Support-Centern (DSC) mit insgesamt 32 bundesweiten Standorten gewährleistet, darüber hinaus bietet die Duria eG eine zentrale Hotline für ihre Anwender an.

Der Schwerpunkt der EDV-Software-Entwicklung liegt auf der Praxis-, Labor- und Klinikambulanzenverwaltung. In den letzten Jahren ist die Duria eG an diversen Entwicklungen und Pilotprojekten im Bereich der Telematikinfrastruktur und  Telemedizin beteiligt.

Die Duria eG ist Mitglied in:
 HL7 Benutzergruppe in Deutschland e. V.
 Qualitätsring Medizinische Software (QMS)
 KV-SafeNet – Telematik-Initiative der KBV/KVen
 IHE
 Bundesverband Gesundheits-IT

Duria ist „werbefrei“ und zertifiziert gemäß Arzneimittelversorgungs-Wirtschaftlichkeitsgesetz (AVWG sowie AMNOG).

Vorstandsvorsitzender der 1989 gegründeten Genossenschaft ist Erich Gehlen (Vertreter: Michael Wieder), Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Deiters.

Weblinks 
 Website des Unternehmens

Einzelnachweise 

Unternehmen (Düren)
Medien (Kreis Düren)
Genossenschaft (Deutschland)
Softwarehersteller (Deutschland)
Medizininformatik